Adin steht für:

 männlicher Vorname, siehe Adina (Vorname) #Männer
 Adin (Kalifornien), Ort im Modoc County

Adın ist der Familienname von:
 Olcan Adın (* 1985), türkischer Fußballspieler